Die Saison 1995/96 war die 57. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Storhamar Ishockey.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 28 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Relegation gegen die vier bestplatzierten Mannschaften der zweiten Liga antreten. Die Playoffs wurden zunächst in zwei Gruppen zu je drei Mannschaften ausgespielt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Playoff-Halbfinale. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoff-Zwischenrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1995
Eishockeysaison 1995/96